{{DISPLAYTITLE:C2H4O}}

Соединения с молекулярной формулой C2H4O:

 Ацетальдегид
 Этенол
 Окись этилена